Brahm ist ein männlicher Vorname sowie der Familienname folgender Personen:
 Ajahn Brahm (* 1951), englischer buddhistischer Mönch
 Charles Brahm (* 1917), belgischer Kanute
 Daniela Brahm (* 1966), deutsche Malerin
 Heinz Brahm (1935–2019), deutscher Politologe und Historiker
 Javiera Brahm (* 1995), chilenische Leichtathletin
 Johann Wilhelm Gerhard von Brahm (1718–1799), deutscher Kartograph, Ingenieur und Mystiker
 John Brahm (1893–1982), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Ludwig Brahm (1862–1926), deutscher Theaterschauspieler
 Nicolaus Joseph Brahm (1751–1821), deutscher Insektenkundler
 Otto Brahm (1856–1912), deutscher Kritiker und Regisseur
 Robert Brahm (* 1956), deutscher Weihbischof
 Terry Brahm (* 1962), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Thomas Peter Brahm (* 1964), deutscher Manager in der Versicherungswirtschaft

Siehe auch:
 Braam
 Brawhm
 Bram
 Brahms
 Prahm